Бельфор — топоним и фамилия:

Топоним

Франция 
 Бельфор () — округ во Франции, один из округов в регионе Франш-Конте.
 Территория Бельфор () — департамент на востоке Франции.
 Бельфор () — город на востоке Франции, административный центр Территории Бельфор.
 Бельфор-сюр-Ребанти () — бывший замок, в настоящее время деревня (37 жителей) и коммуна на юге Франции в департаменте Од.

Ливан 
 Бельфор () — замок-крепость в Ливане, памятник истории и культуры.

Фамилия 
 Бельфор, Жак Ренар () — французский генерал.
 Бельфор, Керван () (род. 1992) — гаитянский футболист, нападающий.
 Бельфор, Эд () (род. 1965) — канадский хоккеист, вратарь.

См. также 
 Белфорт
 Бельфоре
 Бельфорский лев
 Кондитерская фабрика «Г. Бельфоръ»